Koltermann ist der Familienname folgender Personen:

 Eckard Koltermann (* 1958), deutscher Bassklarinettist, Komponist und Saxophonist
 Guido Koltermann (* 1974), deutscher Fußballspieler
 Jens-Olaf Koltermann (* 1958), deutscher Offizier, Brigadegeneral des Heeres
 Lars Koltermann (* 1972), deutscher Rudertrainer, Sportfunktionär und Rechtsanwalt
 Rainer Koltermann (1931–2009), deutscher Philosoph

Sonstiges:
 Koltermann Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika